Anthems – album grupy Anthrax
 Anthems – album grupy Laibach
 Anthems: The Tour – trasa koncertowa gitarzysty Briana Maya i Kerry Ellis
 Chandos Anthems – cykl 11 hymnów G.F. Händla
 Coronation Anthems – hymny komponowane na koronację królów Wielkiej Brytanii

Zobacz też: Anthem